Бусидо:

 Бусидо — кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой.
 Бусидо — телевизионное название программы, содержащей бои рестлинг-федерации Union of Wrestling Force International.
 Bushido (род. 1978) — немецкий хип-хоп исполнитель тунисского происхождения. 
 Бусидо — один из старейших в России спортивных клубов, развивающий Киокусинкай, а также родственные единоборства.